Keep the Faith (album), een album van Bon Jovi
Keep the Faith (nummer), het titelnummer en de eerste single van het gelijknamige album van Bon Jovi